Retentietijd (chromatografie)
Retentietijd (hydrologie)